Tenisový turnaj ATP ATP Studena Croatia Open Umag 2010 se konal ve dnech 26. července – 1. srpna ve chorvatském Umagu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
{| class="wikitable"
!Tenista (kolo vyřazení)
!Stát
!Žebř. ATP
!Nasazení
|-
| Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále)
|  Rusko
| 6
| 1
|-
| Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
|  Rakousko
| 15
| 2
|-
| Ivan Ljubičić (čtvrtfinále)
|  Chorvatsko
| 16
| 3
|-
| Juan Carlos Ferrero (vítěz)
|  Španělsko
| 21
| 4
|-
| Philipp Petzschner (1. kolo)
|  Německo
| 37
| 5
|-
| Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
|  Ukrajina
| 39
| 6
|-
| Serhij Stachovskyj (1. kolo)
|  Ukrajina
| 48
| 7
|-
| Juan Ignacio Chela (semifinále)
|  Argentina
| 53
| 8
|-
|}
 Nasatení dle žebříčku ATP z 19. července 2010.

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Ivan Dodig
  Franko Škugor
  Antonio Veić

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Simone Bolelli
  Gerald Melzer
  Olivier Patience
  Simone Vagnozzi

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Robert
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= O Patience
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= A Veić
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= S Bolelli
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= JI Chela
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= I Navarro
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= I Dodig
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= F Fognini
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= B Phau
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= P Starace
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= S Stachovskij
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=0

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Davyděnko
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Robert
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= S Bolelli
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= JI Chela
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= I Ljubičić
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= I Dodig
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= B Phau
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= P Starace
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Davyděnko
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= JI Chela
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= I Ljubičić
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= P Starace
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= JI Chela
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= P Starace
| RD4-score02-1=64
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 Dolní polovina 

 Mužská čtyřhra 
 Nasazení 
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (finále)
  Juan Ignacio Chela /  Pablo Cuevas (čtvrtfinále)
  Philipp Marx /  Igor Zelenay ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Croatia Open Umag